Alvaiázere (gemeente), een gemeente in het Portugese district Leiria
Alvaiázere (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Alvaiázere